— село в Японии, находящееся в уезде Симотакаи префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат города Иияма, Накано, посёлок Яманоути и сёла Нодзаваонсен, Сакаэ.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Zelkova serrata, цветком — адонис амурский.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Сёла префектуры Нагано